Nimmo ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Nimmo, britischer Bluesrock-Gitarrist und Singer-Songwriter
 Brandon Nimmo (* 1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Derek Nimmo (1930–1999), britischer Schauspieler
 Jenny Nimmo (* 1944), britische Schriftstellerin
 Myra Nimmo (* 1954), britische Weitspringerin, Fünfkämpferin und Hürdenläuferin
 Pamela Nimmo (* 1977), schottische Squashspielerin

Siehe auch:
 NIMO